Бартоло да Сассоферрато (), на латыни Бартолус (; 1313/1314-1357), итальянский ; глава целой школы толкователей римского права («бартолисты» или постглоссаторы, консилиаторы). Автор «Комментария к Кодификации Юстиниана» (Corpus iuris civilis), а также трактата «О знаках и гербах». Его имя было нарицательным для обозначения учёного законника.

Биография 
Бартоло родился в 1313 или 1314 году. в местечке Венатура, неподалёку от Сассоферрато в Анконской марке. На юриста обучался в городах Перудже и Болонье. К середине 30-х годов XIV в. получил степень доктора права и изучил юридическую практику в городах Пизе и Болонье. Трения с болонцами в связи с судебными решениями Бартоло заставили его переехать в Пизу и заняться изучением и преподаванием права. Авторитет вырос, и слава Бартоло привлекала множество слушателей. В 1351 году его приглашают в Перуджу. В средневековье труды Бартоло, особенно «Комментарии к Кодификации Юстиниана», пользовались известностью по всей Европе, главным образом в Испании и Португалии. В Португалии даже был произведён перевод его «Комментариев» на португальский язык. В своих многочисленных трудах Бартоло коснулся практически всех сторон жизни общества, подлежащих правовому регулированию.

В 1356 году Бартоло был направлен к императору Карлу IV ходатайствовать о привилегиях для Перуджи, вероятно приняв участие в подготовке «Золотой буллы». Предположительно за эту работу, он и был пожалован гербом: двухвостый алый лев в золотом поле. По возвращении в Перуджу, Бартоло умер, незадолго до смерти написав трактат «О знаках и гербах». Трактат был обнародован его зятем и в XIV—XV вв. пользовался огромной популярностью.

Бартоло в геральдике 

Трактат Бартоло является ценным трудом, который описывает основные принципы европейской средневековой геральдики, имеющие свой порядок:
 Знаки (insignia) пожалованные по достоинству либо по должности, носит тот, кто обладает этим достоинством или должностью; прочие же нет. Единственные в своем роде знаки достоинства, скажем, короля, никто не может ни носить, ни заставлять изображать их фигуры как главные, но только как дополнительные. Пожалованными гербами (аrmа) и знаками пользуются только те, кому они были пожалованы. Предпочтение отдаётся пожалованному гербу, так как он не может быть кем-либо запрещен.
 Каждый может свободно взять себе гербы и знаки, носить их и изображать на собственных вещах. Если кто, взяв герб или знаки другого, которые тот носит издревле, не причинит этим ущерба, вреда или бесчестья, то пусть возьмет и носит. Мастерам, нотариусам и прочим запрещено использовать чужие знаки, клейма и печати.
 Гербы или знаки дома переходят на всех потомков этого рода по мужской линии. Бастарды (незаконнорождённые) не пользуются гербами по праву, хотя этого принципа не придерживаются.
 Корпоративные знаки (signum) при расформировании сообщества остаются у бывшего главы или передаются по жребию, если же это промышленное производство, то знаки переходят новому хозяину
 Если животные, которых носят на гербах, изображаются на знаменах (vexillum) они должны быть обращены к древку, и наоборот, если изображается часть животного, правая нога всегда должна быть впереди. Животное, нарисованное на занавеси труб, не должно быть обращено к трубе. Животные должны изображаться в их наиболее благородных позах и так, чтобы они лучше всего выказывали свою силу: лев, медведь и им подобные должны быть изображены стоящими прямо, с оскаленной пастью и когтистыми лапами; конь должен изображаться поднятым, как бы скачущим; агнец должен изображаться спокойно идущим по земле.
 Место на гербе впереди и вверху более благородно, чем следующее за ним и внизу. Более благородный цвет должен располагаться ближе к древку. Золотой цвет благороднее прочих, и им изображается солнце и свет. Красный цвет и пурпурный цвет обозначает огонь; также благороден. Следом идут голубой, белый и черный цвета.
 Буквы и гербы на печатях (in sigillis) вырезаются перевернутыми.

Примечания

Ссылки 
 
 Толковый словарь, терминология, известные люди
 Черных А. П. Трактат Бартоло ди Сассоферато «О знаках и гербах». // Средние века. М.: Наука, 1989. Вып. N 52. C.307-310

Выпускники Болонского университета
Выпускники Университета Перуджи
Геральдисты Италии